Натуральне число 1846
 1846 рік до нашої ери
 1846 рік нашої ери